«Аки» (, ) — японский броненосец. Во многих англоязычных источниках классифицирован как semi-dreadnought («полудредноут»), чтобы подчеркнуть, что корабль в некотором смысле является промежуточной стадией между броненосцами и настоящими дредноутами (линкорами). Корабль построен на верфи Курэ, спущен на воду в 1907 году, введен в строй в 1911 году. Назван в честь провинции Аки (часть территории современной префектуры Хиросима).

Проектирование 
«Аки» был задуман как однотипный корабль броненосца «Сацума». Первоначально предполагалось на них установить, по примеру английских кораблей типа «Лорд Нельсон», орудия калибров 305 и 254 мм, одновременно обсуждали предложение об установке вместо двенадцати 254-мм орудий шести 305-мм, а также решали, какой калибр предпочтительнее: средний 152 или противоминный 120 мм. В итоге оказалось, что у японских кораблестроителей восторжествовал осторожный компромисс: разнокалиберный вариант с 305- и 254-мм орудиями для обоих кораблей и 120-мм противоминной артиллерией для «Садзума», и средний калибр 152-мм для «Аки». Схему с единым главным калибром после долгого обсуждения тогда признали непрактичной. Однако во время русско-японской войны приоритет был отдан скорейшей постройке броненосных крейсеров, так что строительство «Аки» было отложено до спуска на воду «Цукубы».

Новый базовый проект по которому строился «Аки» получил обозначение А-14.

Основное же изменение было в силовой установке. Вместо запланированной паровой машины тройного расширения, на «Аки» решили установить паровую турбину и 15 паровых котлов «Miyabara» (тонкотрубные 3-х коллекторные котлы с плоскими водяными коллекторами. Были разработаны на базе котла Yarrow). Это привело к очередным задержкам (турбины «Curtis» пришлось заказать в США) и изменило внешний облик корабля (появилась третья труба, длина корабля увеличилась на несколько метров) но в результате, «Аки» стал на два узла быстрее «Сацумы».

Служба 
В годы Первой мировой войны «Аки» не участвовал в активных боевых действиях.

По условиям Вашингтонского морского соглашения 1922 года «Аки» был переоборудован в корабль-мишень. В сентябре 1924 года корабль был потоплен во ходе испытаний нового типа (No.5) бронебойных снарядов.

Две орудийные башни, снятые с броненосца «Аки», в каждой из которых было два 254-мм орудия, были установлены на острове Дзёгасима в качестве береговой батареи для охраны входа в Токийский залив.

Литература 
 
 
 
 

Броненосцы Японской империи